Dance Notation Bureau, neprofitna organizacija osnovana radi očuvanja koreografskih radova
 De Nederlandsche Bank, nizozemska središnja banka
 Deutsche Nationalbibliothek, Njemačka nacionalna knjižnica
 Deutsches Nachrichtenbüro, novinska agencija Trećeg Reicha koju je vodio Heinz Lorenz
 The Dictionary of National Biography, referentno djelo važnih osoba iz britanske povijesti
 Diplomate of National Board, indijski naslov za davatelje zdravstvenih usluga
 Drum and bass (DnB), stil elektroničke glazbe
 Dun & Bradstreet (burzovni simbol na Newyorškoj burzi ), američka kompanija za poslovne informacije

Vidi 
 DNB Arena